Kim Joo-young (nato nel 1939), scrittore
Kim Joo-young (nato nel 1987), attore
Kim Ju-Young (nato nel 1988), calciatore
Jooyoung (Kim Joo-young, nato nel 1991), cantante